Duitsland:
Röthenbach (Allgäu), een plaats in de deelstaat Beieren
Röthenbach an der Pegnitz, een plaats in de deelstaat Beieren
Rothenbach (Rijnland-Palts), een gemeente in Rijnland-Palts
Rothenbach (Roer), een beek in Noordrijn-Westfalen en Nederlands-Limburg
Röthenbach (Neurenberg), een district in Neurenberg
Röthenbach (metro, Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg

Zwitserland:
Röthenbach bei Herzogenbuchsee, een gemeente in het kanton Bern
Röthenbach im Emmental, een gemeente in het kanton Bern